Gianluca Masi, född 22 januari 1972, är en italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som G. Masi och som upptäckare av 27 asteroider.

Asteroiden 21795 Masi är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Gianluca Masi

Referenser 
 

Födda 1972
Män
Italienska astronomer under 1900-talet
Italienska astronomer under 2000-talet